DBX kan syfta på:

 .dbx - filtypen för Microsoft Outlook Express